Harjava är en udde i Finland. Den ligger i Kalajoki i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Harjava åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Kourinkankaat,  meter över havet,  km sydost om Harjava. Runt Harjava är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kalajoki,  km öster om Harjava. I omgivningarna runt Harjava växer i huvudsak barrskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Kalajoki